Триоп (, Triopas) може да се отнася за:

 Триоп (син на Хелиос), син на Хелиос и Рода
 Триоп (Аргос), митичен цар на Аргос
 Триоп (Тесалия), митичен цар на Тесалия, герой от Илиадата